Daniel Sánchez ou Daniel Sanchez peut faire référence à :

 Daniel Sánchez (1992-), un coureur cycliste espagnol ;
 Daniel Sánchez (1974-), un joueur espagnol de billard carambole ;
  (1984-), un footballeur espagnol ;
 Daniel Sánchez (1961-), un joueur de football international uruguayen ;
 Daniel Sanchez (1953-), un footballeur français ;
  (1990-), un footballeur péruvien ;
  (1968-), un lutteur ;
  (1950-), un ancien président du RCD Espanyol de Barcelona.

Source de la traduction